Hao kan som auktorsförkortning betyda:

 Hui-Ling Hao
 Kin Shen Hao
 Shu-Lian Hao

Robotskapade auktorsförkortningar